Francisco "Frankie" Muniz IV (Wood-Ridge, New Jersey, SAD, 5. prosinca 1985.) američki glumac i vozač automobilističkih utrka u natjecanju "Atlantic Championship". Najpoznatiji je po ulozi Malcoma u TV seriji Malcolm u sredini.

Filmografíja 

Američki filmski glumci
Američki kazališni glumci
Američki televizijski glumci
Automobilizam u SAD-u
Automobilisti